Hay tres artículos que se refieren al nombre Blücher:

 Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), general prusiano, célebre por haber ayudado a derrotar a Napoleón en Waterloo.
 Vasili Blücher (1889-1938), comandante soviético.
 El Blücher, buque de guerra de la Kriegsmarine (Marina de Guerra alemana), bautizado en honor al general y botado en 1937.
 El SMS Blücher, buque de guerra de la Marina Imperial Alemana, bautizado en honor al general y botado en 1908.